Eredivisie (mannenhandbal) 1994/95
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1994/95